A-12 puede referirse a:
 La Autovía del Camino de Santiago, vía rápida terrestre española.
 El antiguo nombre de la Autopista León-Astorga, ahora denominada AP-71.
 El avión Lockheed A-12, nave de reconocimiento estadounidense.
 El proyecto de bombardero furtivo estadounidense A-12 Avenger II.